Grand Prix Cycliste de Montréal er et professionelt endagsløb i landevejscykling som bliver afholdt i Montreal, Quebec, Canada. Den første udgave bliver arrangeret 12. september 2010 og er det eneste UCI World Tour-endagsløb i Nordamerika sammen med Grand Prix Cycliste de Québec.

Vindere

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside

 
Etableret i 2010